Хлеборобное — название населённых пунктов.

Казахстан 
Хлеборобное — до 2018 г. название села Достык в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Хлеборобное — село в Быстроистокском районе Алтайского края.
 Хлеборобное — посёлок в Беляевском районе Оренбургской области.
 Хлеборобное — село в Целинском районе Ростовской области.

Украина 
 Хлеборобное — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Хлеборобное — село в Казатинском районе Винницкой области.

См. также 
Хлеборобное сельское поселение
 Хлебодарное
 Хлебородный